Останин — фамилия; имеет женскую форму Останина.
 Останин, Борис Владимирович (род. 1946) — эссеист, редактор, переводчик, литературный деятель.
 Останин, Константин Фёдорович (1897—1982) — бригадир семеноводческого колхоза «3 решающий год пятилетки» Пучежского района, Ивановская область, Герой Социалистического Труда.
 Останин, Павел Сергеевич (род. 1987) — российский военный деятель, старший сержант, Герой Российской Федерации.

Останина 
 Останина, Нина Александровна (род. 1955) — политический деятель левого толка, в прошлом — депутат Государственной думы второго, третьего, четвёртого и пятого созывов.
 См. также 
 Останино — название населённых пунктов в России.